

Codici 
 YUE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yuendumu (Australia)
 yue – codice ISO 639-3 della lingua cantonese

Persone 
 Yue Fei (103-1142) – patriota e militare cinese
 Yue Jin (...–218) – generale cinese
 Yue Lu (1957) – direttore della fotografia e regista cinese
 Yue Qingshuang (1985) – giocatrice di curling cinese

Altro 
 Yue – antico insieme di popoli
 Yue – antico stato cinese
 Yue – gruppo musicale italiano
 Yue – personaggio della serie Card Captor Sakura